Zwariowany piątek – film z 1976 roku
 Zwariowany piątek – film z 1995 roku